Чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек не старше 17 лет 2015 — турнир по хоккею с мячом, который прошёл с 25—27 февраля 2015 года, в американском городе Розвилл.

Участники турнира 
В турнире приняли участие 4 сборные команд из Швеции, России, Финляндии и США.

Групповой турнир

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Лучшие игроки турнира 
По результатам турнира были названы лучшие игроки по позициям:
 Лучший вратарь Татьяна Курносова (Россия);
 Лучший нападающий и бомбардир Алёна Старовойтова (Россия);
 Лучшими защитниками и полузащитниками признаны хоккеистки Швеции;
 Лучший игрок турнира Мииса Клемола (Финляндия).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь чемпионата
 В шаге от «золота»

2015
2015 год в хоккее с мячом
Февраль 2015 года
Спорт в США в 2015 году
Чемпионаты мира в США
Чемпионаты мира в 2015 году
Международные соревнования по хоккею с мячом в США
Международные спортивные соревнования в Розвилле (Миннесота)